Danmarks badmintonlandshold (damer)
 Danmarks badmintonlandshold (mænd)
Danmarks basketballlandshold (kvinder)
Danmarks basketballlandshold (herrer)
 Danmarks curlinglandshold (damer)
 Danmarks curlinglandshold (mænd)
 Danmarks floorballlandshold
 Danmarks fodboldlandshold (damer)
 Danmarks fodboldlandshold (mænd)
 Danmarks håndboldlandshold (damer)
 Danmarks håndboldlandshold (mænd)
 Danmarks ishockeylandshold
 Danmarks skaklandshold
 Danmarks volleyballlandshold (mænd)
 Danmarks volleyballlandshold (damer)